Ґміна Біла може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Біла (Велюнський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Біла (Прудницький повіт) — місько-сільська ґміна у Опольському воєводстві